Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1902 war ein Tenniswettbewerb in London.

In der Challenge Round besiegte Muriel Robb Charlotte Cooper und holte damit ihren einzigen Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 259.

Dameneinzel
1902